Zubia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Zubia (ort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Zubia (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar